Best of Benny Benassi – kompilacyjny album greatest hits zawierający najbardziej znane utwory włoskiego DJ-a i producenta Benny’ego Benassiego. Wydano dwie wersje albumu:
 2006: wydanie jednopłytowe (14 utworów)
 2007: wydanie dwupłytowe (14+13 utworów)

Lista utworów

2006

2007

Albumy Benassi Bros.
Albumy Benny’ego Benassiego
Albumy muzyczne wydane w roku 2006
Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy kompilacyjne